Карнаух Валерій Анатолійович (1959—2014) — книговидавець, громадський діяч, меценат.
 Карнаух Віктор Вікторович (1979—2014) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Карнаух Ганна Олегівна — російська ватерполістка, воротар збірної Росії, заслужений майстер спорту.
 Іван Карнаух — запорозький козак, поет, письменник, вчитель музики січової школи і співець січової церкви.
 Карнаух Микола Васильович — народний депутат України 2-го та 4-го скликань.
 Карнаух Павло Миколайович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Карнаух Роман Вікторович (? — 2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки